Luis Suárez – calciatore e allenatore di calcio spagnolo (1935-)
 Luis Suárez – calciatore argentino (1938-2005)
 Luis Suárez – calciatore e allenatore di calcio colombiano (1959-)
 Luis Suárez – calciatore uruguaiano (1987-)
 Luis Suárez – calciatore colombiano (1997-)